Olaszország
Corno Giovine, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Corno di Rosazzo, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében